Бог () — другорядний персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний парк», заснований на християнському богові.

Зовнішній вигляд 
У «Південному парку» Бог зображений у вигляді дивної істоти, гібриді кота, гіпопотама і мавпи; крім того, у нього є довгий язик, як у рептилій, яким він ловить мух. Творці серіалу так пояснили зовнішній вигляд «свого» Бога: «Чому всі вважають, що Бог повинен виглядати як літній білий хлопець з сивим волоссям? Ніхто не знає, як виглядає Бог. Ми можемо тільки гадати ».
Бог може з'явитися в Раю, якщо до нього звертаються; він говорить глибоким, низьким, утробним голосом, і при появі від нього виходить сяйво. Незважаючи на те, що Бог, очевидно, є християнським (він — батько Ісуса), він сам говорить, що є буддистом, а в Рай допускає тільки мормонів. Однак, в епізоді «Найкращі друзі назавжди», напередодні бою між раєм і пеклом, він починає брати в рай значно більше людей.

Роль в Південному Парку 
Напередодні міленіуму Ісус починає звертатися до Бога за порадою. Коли люди вимагають від Ісуса, щоб Бог, в якого вони вірять, з'явився до них, Бог йому відмовляє. Витівка Ісуса по заміні появи Бога концертом Рода Стюарта провалюється, але, коли люди вже збираються розіп'яти його знову, Ісус усвідомлює, що Бог хотів дати йому вирішити проблему самостійно. Тоді Бог все ж з'являється на Землю, шокувавши людей своїм виглядом. Він погоджується відповісти на одне питання людей, і цим питанням стає питання Стена про те, чому у нього не починаються критичні дні. На наступне питання Бог обіцяє відповісти ще через дві тисячі років.
Переважно, в четвертому сезоні Бог не з'являється особисто. Єдиним винятком виявляється епізод «Сходи до неба», де він перевіряє, чи не виготовляє Саддам Хусейн в раю зброю масового ураження, але не докопується до істини. Голос Бога в цьому епізоді відрізняється від того, який звучав раніше, і чимось нагадує голос Сатани, що звучить в серіалі; проте в епізоді чути тільки голос, але не видно самого Бога.
Слід зазначити, що, незважаючи на появу до них Бога і життя по сусідству з Ісусом, багато жителів Південного Парку запросто стають атеїстами (наприклад, в епізодах 608, 1012).

Стосунки з Сатаною 
Бог в серіалі зовсім не ненавидить Сатану. Коли той йде до нього за порадою, Бог говорить з ним спокійно, дає йому пораду з приводу його стосунків і не висловлює ніякого невдоволення з приводу того, що вони гомосексуали. Пізніше Бог допомагає Сатані, відправляючи Саддама Хусейна в рай. Однак, коли в серії 904 Сатана йде війною на Рай, Бог вживає заходів: він створює приставку PSP і вбиває Кенні, який повинен керувати військами Раю завдяки таланту грати в неї.

Посилання 
http://southpark.wikia.com/wiki/God

Примітки